Silvestri kan syfta på:

 Alan Silvestri, amerikansk filmmusikkompositör
 Enrico Silvestri (1896–1977), italiensk militär idrottare
 Filippo Silvestri, italiensk entomolog
 Marco Silvestri (född 1991), italiensk fotbollsspelare

Italienska efternamn